Longinus is een cognomen van een tak van de gens Cassia die betekent: "in de verte".

Bekende dragers van dit cognomen zijn:
 Lucius Cassius Longinus Ravalla (consul)
 Quintus Cassius Longinus (2)
 Gaius Cassius Longinus (6)
 Lucius Cassius Longinus (3)
 Gnaius Pompeius Longinus
 Cassius Longinus, 3e-eeuwse filosoof
 Longinus (heilige), volgens de traditie de naam van de soldaat die een speer in het lichaam van Jezus stak

Zie ook: Pseudo-Longinus, de auteur van het geschrift Over het verhevene.